Johannesbergkirche steht für:

 Johannesbergkirche (St. Paul im Lavanttal) in Kärnten
 Johannesbergkirche bei Harmannstein, Marktgemeinde Großschönau (Niederösterreich), siehe Filialkirche Harmannstein